

Argentinië 
 Palos Blancos (Jujuy), plaats in de provincie Jujuy

Bolivia 
 Palos Blancos (gemeente), gemeente in de provincie La Paz
 Palos Blancos (La Paz), hoofdplaats van hierbovenstaande gemeente
 Palos Blancos (Tarija), plaats in de provincie Tarija